Secretum je lahko:

 Secretum – poučna knjiga v latinščini (proza), ki jo je napisal Petrarca v 14. stoletju;
 Secretum – zgodovinski roman, ki sta ga skupno napisala zakonca Rita Monaldi in Francesco Sorti  v 21. stoletju, a obravnava dogodke iz leta 1700; 
 secretum (soba) - posebna soba v Britanskem muzeju;
 sigillum secretum - poseben pečatnik, ki ga uporabljajo za zasebno dopisovanje.